

Niemcy 
 Frankenberg (Eder) – miasto w kraju związkowym Hesja, w powiecie Waldeck-Frankenberg
 Frankenberg/Sa. – miasto w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Mittelsachsen

Polska 
Dawna nazwa miejscowości:
 Przyłęk

Inne 
 Frankenberg – ród

Zobacz też 
 Waldeck-Frankenberg